Ма́ксвелл (русское обозначение: Мкс, международное: Mx) — единица измерения магнитного потока в системе СГС.

Названа в честь английского физика Джеймса Клерка Максвелла по предложению Международной электротехнической комиссии (МЭК) в 1900 году. В 1930 году на сессии МЭК наименование было подтверждено.

 1 максвелл = 1 гаусс·см² = 10−8 вебер.

В однородном магнитном поле с индукцией 1 гаусс магнитный поток в 1 максвелл проходит через плоский контур площадью 1 см², расположенный перпендикулярно вектору индукции.

Примечания 

Единицы измерения магнитного потока
СГС
Единицы измерения, названные в честь людей